Moats ist der Familienname folgender Personen:

 Ryan Moats (* 1982), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Tara Geraghty-Moats (* 1993), US-amerikanische Skispringerin und Biathletin